

Sigle 
 Hard of hearing – letteralmente "duri d'orecchio", spesso riferito a sottotitoli "per non udenti" presenti nei DVD

Codici 
 HOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Dornbirn, Hohenems, Austria
 hoh – codice ISO 639-3 della lingua hobyót

Popoli 
 Hoh – Una tribù di nativi americani, originari dello stato di Washington